Sabert peut faire référence à :
 Sabert, roi des Saxons de l'Est, au début du .

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme